Nel biathlon ai XXII Giochi olimpici invernali la gara dell'inseguimento maschile si è disputata il 10 febbraio nella località di Krasnaja Poljana sul comprensorio sciistico Laura.

La medaglia d'oro è stata conquistata dal francese Martin Fourcade, precedendo il ceco Ondřej Moravec, medaglia d'argento, e il connazionale Jean-Guillaume Béatrix, medaglia di bronzo.

Campione olimpico uscente era lo svedese Björn Ferry, che aveva conquistato l'oro nella precedente edizione di , sopravanzando nell'ordine l'austriaco Christoph Sumann e il francese Vincent Jay; detentore del titolo iridato di Nové Město na Moravě 2013 era il norvegese Emil Hegle Svendsen.

Classifica di gara

Data: Lunedì 10 febbraio 2014
Ora locale:  
Pista: Laura 

Legenda:
 DNS = non partito (did not start)
 DNF = prova non completata (did not finish)
 DSQ = squalificato (disqualified)
 Pos. = posizione
 P = a terra 
 S = in piedi

Collegamenti esterni 

 

 12,5 km inseguimento maschile